Myxosporium är ett släkte av svampar. Myxosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxosporium